Grodecki ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Grodecki (1910–1982), französischer Kunsthistoriker und Autor
 Roman Grodecki (1889–1964), polnischer Wirtschaftshistoriker
 Wiktor Grodecki (* 1960), polnischer Filmregisseur